Glanzstoff steht für:
 Bezeichnung für Kunstseide
 Glanzstoff Austria, ehemaliges österreichisches Unternehmen
 Glanzstoff AG, ehemaliges deutsches Unternehmen; siehe Vereinigte Glanzstoff-Fabriken